Иванчићи могу бити:

 Иванчићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Иванчићи (Јастребарско), насељено мјесто у општини Јастребарско, Република Хрватска